Schnalzen ist

 das Erzeugen von Klicklauten mit der Zunge, siehe Klick (Phonetik)
 das Erzeugen von Fingerschnalzen, etwa als pitos beim Flamenco oder beim Fingerschnippen
 ein Kartenspiel, siehe Schnalzen (Kartenspiel)
 Peitschenknallen als Brauchtum, siehe Goaßlschnalzen, Aperschnalzen